

Населені пункти та їхні частини
 Тарнувек — село в гміні Польковіце Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Тарнувек — село в гміні Сенно Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Тарнувек — осада в гміні Вітниця Ґожовського повіту Любуського воєводства

Примітки